Amerikai Egyesült Államok
 Salinas, település Kalifornia államban, Monterey megyében
 Salinas, folyó Kalifornia államban
 Salinas-völgy, völgy Kalifornia államban
 Salinas, település Puerto Ricóban

 Brazília
 Salinas, település Minas Gerais államban

 Costa Rica
 Salinas, Playa Grande másik neve

 Ecuador
 Salinas de Tomabelas vagy Salinas de Guaranda, település Bolívar tartományban
 Salinas, település Santa Elena tartományban

 Fülöp-szigetek
Salinas, Rosario község másik neve

 Mexikó
 Salinas, település México államban, Tonatico községben
 Salinas, település Veracruz államban, Alvarado községben
 Salinas, település Veracruz államban, Chinameca községben
 Salinas, település Querétaro államban, Querétaro községben
 Salinas, település Oaxaca államban, Santa María Tlahuitoltepec községben
 Salinas, község San Luis Potosí államban

 Peru
 Salinas-tó, sós tó
 Salinas y Blanca Nemzeti Rezervátum, védett terület Moquegua régióban

 Spanyolország
Salinas, község Valencia autonóm közösségben, Alicante tartományban
Salinas de Añana, Añana baszkföldi község másik neve
Salinas de Léniz, Leintz-Gatzaga baszkföldi község spanyol neve
Salinas de Oro, község Navarra autonóm közösségben
Salinas, település Asztúria autonóm közösségben, Castrillón községben

 Uruguay
 Salinas, település Canelones megyében